Олимпијска долина или Индијанкина долина (Squaw Valley), се налази у Округу Плејсер у америчкој савезној држави Калифорнија.

Скво Вали се налази недалеко од града Тахо, из ауто-пут 89. на обали реке Траки, недалеко од језера Тахо.

Скво Вали је иначе популарна туристичка дестинација, нарочити зими јер се тамо налази познато зимско одмаралиште Скво Вали Ски Резорт (-{Squaw Valley Ski Resort}-), место одржавања Зимских олимпијских игара 1960. године.

Спољашње везе 

Градови домаћини Зимских олимпијских игара
Википројект географија/Насеља у САД
Градови у Калифорнији
Википројект географија/Насеља у САД